František I. je jméno více panovníků:

Papežové
 František (* 1936) – papež od roku 2013

Císařové
 František I. Štěpán Lotrinský (1708–1765) – císař Svaté říše římské národa německého (vládl v letech 1745–1765)
 František I. Rakouský (1768–1835) – císař rakouský (a jako František II. císař Svaté říše římské; vládl v letech 1804–1835, resp. 1792–1806)

Králové
 František I. Francouzský (1494–1547) – král francouzský (vládl v letech 1515–1547)
 František I. Neapolsko-Sicilský (1777–1830) – král obojí Sicílie (vládl v letech 1825–1830)
 František I. Španělský (1822–1902) – král španělský (manžel vládnoucí královny Isabely II.)

Vévodové
 František I. Bretaňský (1414–1450) – vévoda bretaňský (vládl v letech 1442–1450)
 Francesco I. Sforza, František I. Mouřenín (1401–1466) – milánský vévoda v letech 1450 až 1466
 František I. Lotrinský (1517–1545) – vévoda lotrinský (vládl v letech 1544–1545)
 František I. Medicejský (1541–1587) – velkovévoda toskánský z rodu Medici (vládl v letech 1574–1587)
 František I. d'Este (1610–1658) – vévoda modenský (vládl v letech 1644–1658)
 František I. z Lichtenštejna (1853–1938) – kníže lichtenštejnský (vládl v letech 1929–1938)

Související články 
 František
 František (rozcestník)
 František II.
 František III.
 František IV.
 František V.

Rozcestníky - panovník